Johannes Schulrabe ist der Name folgender Personen:

* Johannes Schulrabe (Sticker) (auch Johann Schulrabe), deutscher Perlensticker 
 Johannes Andreas Schulrabe (1689–1741), deutscher Theologe, siehe Johann Andreas Schulrabe